Jan Goedkoop (1781-1855), Nederlands reder
 Jan Goedkoop (1875-1952), Nederlands reder